Le mot mandarin peut désigner différentes choses.

Organisation sociale 
 Les mandarins étaient les grands commis et fonctionnaires de l'ancien Empire chinois, qui devaient passer de nombreux concours pour accéder aux charges civiles et militaires. Par extension, et dans un usage ironique, le mandarin est un professeur d'université bénéficiant d'un pouvoir important voire excessif.

Linguistique 
 Le mandarin standard est une langue chinoise qui est la langue officielle de la République populaire de Chine, de la République de Chine (Taiwan), de la Région administrative spéciale de Hong Kong，de la région administrative spéciale de Macao ainsi que l'une des quatre de Singapour. Elle est l'une des six langues officielles des Nations unies.
 Le mandarin est une langue chinoise parlée au nord, au centre et au sud-est de la République populaire de Chine. Aussi, le mandarin est parlé dans d'autres régions asiatiques comme la Malaisie et le Singapour. Le terme mandarin recouvre les diverses variantes locales de cette langue (voir Dialectes mandarins).

Littérature 
 Les Mandarins est un roman de Simone de Beauvoir paru en (1954).

Cinéma 
 Mandarin Cinéma est une société de production cinématographique française.

Bande dessinée 
 Le Mandarin est un super-vilain appartenant à l'univers de Marvel Comics.

Musique 
 Le Mandarin merveilleux est un ballet-pantomime en un acte composé par Béla Bartók, qui existe aussi en versions pour orchestre symphonique et pour deux pianos.

Zoologie  
 Le mandarin est une race de chat.
 La marouette mandarin est une espèce d'oiseaux.
 Le canard mandarin est une espèce de canards.
 Le diamant mandarin est l'estrildidé le plus commun de l'Australie.

Géographie 
 Mandarin est un quartier de Jacksonville en Floride.

Gastronomie 
 Le Mandarin est un ancien apéritif qui se buvait pur et qui servait aussi à faire des cocktails.

Voir aussi